Alsån kan syfta på:

Alsån (vattendrag) –ett vattendrag i Överkalix kommun
Alsån (ort) – en småort i Överkalix kommun